Een Canadees televisieprogramma, zie Loft Story (Canada)
 Een Frans televisieprogramma, zie Loft Story (Frankrijk)